Рясенский — фамилия.

Носители:
 Рясенский, Владимир Фёдорович (1891—1932) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Рясенский, Евгений Александрович (род. 1987) — российский хоккеист.